« Va et vient » peut désigner :
 Un circuit va-et-vient, un montage électrique
 Va et vient (Vai~E~Vem), un film portugais de João César Monteiro sorti en 2003
 Va et vient, un documentaire animalier sur les hirondelles sorti en 2009
 La méthode du va-et-vient en logique mathématique
Le téléphérique double voie à va-et-vient
 Le "va-et-vient" est aussi un système de sauvetage en mer.